Spiecker ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Spiecker (1888–1953), deutscher Journalist und Politiker
 Friederike Spiecker (* 1967), deutsche Volkswirtin und Autorin
 Friedrich Albert Spiecker (1854–1936), deutscher Unternehmer und Förderer der Diakonie
 Hans Spiecker (1891–1968), deutscher Politiker (CDU), nordrhein-westfälischer Landtagsabgeordneter
 Heinrich Spiecker (* 1947), deutscher Forstwissenschaftler
 Indra Spiecker genannt Döhmann (* 1970), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Johannes Spiecker (1856–1920), deutscher evangelischer Missionar
 Kyrilla Spiecker OSB (1917–2008), Ärztin, Benediktinerin, Künstlerin und Autorin
 Oliver Spiecker (* 1951), deutscher Autor, Journalist, Liedtexter und Programmentwickler
 Rainer Spiecker (* 1961), deutscher Textilunternehmer und Politiker (CDU)
 Rochus Spiecker (1921–1968), deutscher Publizist und Theologe

Siehe auch:
 Spieker
 Spiker
 Spicker
 -spieker
 Spycker